Чемпионат мира по бадминтону IBF 2006 года проходил в Мадриде, с 18 сентября по 24 сентября.

Медалисты

Результаты

Мужчины. Одиночный разряд

Мужчины. Парный разряд

Женщины. Одиночный разряд

Женщины. Парный разряд

Микст

Таблица медалей

2006
Международные спортивные соревнования в Мадриде
2006 год в бадминтоне